

Ноттінгем — місто, штат Нью-Гемпшир
 Ноттінгем Тауншип — селище в окрузі Вашингтон, штат Пенсільванія